Lakeview, Lakeview Beach vagy Lakeview Heights:
 Amerikai Egyesült Államok
 Lakeview (Alabama)
 Lakeview (Arkansas)
 Lakeview (Dél-Dakota)
 Lakeview (Észak-Karolina)
 Lakeview (Alamance megye, Észak-Karolina)
 Lakeview (Davidson megye, Észak-Karolina)
 Lakeview (Moore megye, Észak-Karolina)
 Lakeview (Georgia)
 Lakeview (Illinois)
 Lakeview (Kern megye, Kalifornia)
 Lakeview (Riverside megye, Kalifornia)
 Lakeview (Louisiana)
 Lakeview (Michigan)
 Lakeview (Missouri)
 Lakeview (New Jersey)
 Lakeview (New Orleans)
 Lakeview (New York)
 Lakeview (Ohio)
 Lakeview (Oregon)
 Lakeview (Texas)
 Lakeview (Washington)
 Ausztrália
 Lakeview (Ausztrália)
 Kanada
 Lakeview (Alberta)
 Lakeview (Calgary)
 Lakeview (Mississauga)
 Lakeview (Elgin megye, Ontario)
 Lakeview (Simcoe megye, Ontario)
 Lakeview (Regina)
 Lakeview (Saskatoon)
 Lakeview (Új-Brunswick)
 Lakeview (Új-Skócia)
 Lakeview (Újfundland és Labrador)

 Lakeview Beach
 Lakeview Heights (Brit-Kolumbia)
 Lakeview Heights (Ontario)